Georges Cuvier (1769-1832) – naturalista francese
Frédéric Cuvier (1773-1838) – zoologo francese, fratello di Georges Cuvier
Cuvier – cratere lunare
Cuvier – comune francese